ODMR steht für:

 On-Demand Mail Relay, Erweiterung für das E-Mail-Protokoll SMTP
 Optisch detektierte magnetische Resonanz (eng. Optically Detected Magnetic Resonance), Bezeichnung für Methoden der magnetischen Resonanz, bei denen die Detektion im optischen Frequenzbereich und nicht bei der eigentlichen Resonanzfrequenz erfolgt
 Overrun Deperming und Measurement Range System, ist ein System zur Reduzierung der magnetischen Signatur von ferromagnetischen Oberflächenbehältern und U-Booten, der Firma STL Systems GmbH

Abkürzung